Greatest & Latest е шести студиен албум на американската хевиметъл група Warrant. Съдържа презаписани версии на някои от старите песни на групата, както и три неиздавани песни – The Jones, Southern Comfort и Bad Tattoo. Албумът е преиздаден два пъти през 2004 г.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Боби Борг – барабани
 Рик Стайър – китара

Допълнителен персонал 
 Дани Уогнър – клавиши

Песни

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1999 година